Traxx steht für:
 Bombardier TRAXX, eine Lokomotive
 TraxX, südkoreanische Musikgruppe
 TraXX FM, Radiosender
 Traxx (Spiel), Computerspiel von Jeff Minter 1983
 Traxx (Film), Film mit Shadoe Stevens und Priscilla Barnes 1988
 Traxx Radio, Radiosender

Siehe auch:
 Trax